Steadman ist der Familienname folgender Personen:

 Alison Steadman (* 1946), britische Schauspielerin
 Craig Steadman (* 1982), englischer Snookerspieler
 David William Steadman (* 1951), US-amerikanischer Paläozoologe
 Jack Steadman († 2015), US-amerikanischer American-Football-Manager
 Jason Steadman (* 1972), US-amerikanischer Schauspieler und Filmproduzent
 Patrick Steadman (* 1964), US-amerikanischer Politiker und Rechtsanwalt
 Ralph Steadman (* 1936), britischer Autor, Illustrator, Cartoonist und Karikaturist
 Richard Steadman (1937–2023), US-amerikanischer orthopädischer Chirurg
 Robert Steadman (* 1965), britischer Komponist
 Ray Steadman-Allen (1922–2014), britischer Komponist

Steadman bezeichnet:
 den Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers Ottercraft

Siehe auch:
 Stedman